Saus, een enigszins gebonden vloeibare substantie die bij een gerecht wordt geserveerd
Saus (album), een muziekalbum van de Nederlandse band Rowwen Hèze
Saus, Camallera i Llampaies, voorheen Saus, een gemeente in de Spaanse regio Catalonië